Mainland – główna wyspa Orkadów
 Mainland – główna wyspa Szetlandów